Robert Naumann ist der Name folgender Personen:

* Robert Naumann (Bibliothekar) (1809–1880), deutscher Bibliothekar
 Robert Naumann (Maler) (1890–1979), deutscher Maler
 Robert Naumann (Ökonom) (1899–1978), deutscher Ökonom, Hochschullehrer und Parteifunktionär (SED)

Siehe auch:
 Robert Neumann